Тимьян алатавский () — вид полукустарников из рода Тимьян семейства Яснотковые.

Встречается в Западной Сибири, описан из Кузнецкого Алатау. Произрастает на скалах, каменистых склонах, иногда в сосновых борах и на песке.

Биологическое описание 
Стебель тонкий (1—1,5 мм), от которого отходят стелющиеся побеги и заканчивается бесплодным побегом. Цветоносные ветви приподнимающиеся, опушенные.

Листья от широкояйцевидных до яйцевидно-треугольных, черешковые. Низовые листья продолговато-яйцевидные, короткочерешковые, длиной 3—4 мм, шириной 1—1,5 мм; стеблевые — длиной 5—14 мм, шириной 2,5—8 мм, черешковые.

Соцветие головчатое, часто разветвлённое, цветоносы длиной 1,5—4 мм. Чашечка узкоколокольчатая, длиной 4—4,5 мм, снизу коротковолосистая, сверху голая. Венчик лиловый, неяркий, длиной 6—7 мм.

Плоды — орешки, коротко эллипсоидальные, чёрно-бурые, длиной 0,8 мм.

Классификация

Таксономия

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Азии